dzień dobry – forma powitania
 Dzień Dobry – tygodnik informacyjno-rozrywkowy wydawany w latach 2000–2006
 Dzień Dobry Ziemi Radomskiej – gazeta codzienna wydawana w latach 1934–1939
 Dzień dobry bardzo – audycja nadawana w Radiu Zet
 Dzień dobry, kraju nasz – pieśń wojskowa LWP z 1961
 Dzień dobry, Duchu Święty (ang. Good Morning, Holy Spirit) – książka Benny’ego Hinna
 Dzień dobry, panno Bliss – amerykański serial młodzieżowy
 Dzień dobry TV (ang. Morning Glory) – amerykańska komedia z 2010
 Dzień dobry TVN – poranny magazyn telewizji TVN

Zobacz też 
 good morning